Strutgraben ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Strutgraben (Jagst), rechter Zufluss der Jagst vor der Heidmühle/Haidmühle (Gemeinde Unterschneidheim), Ostalbkreis
 Strutgraben (Stöckiggraben), rechter Zufluss des Stöckiggrabens (zum Erlenbach) bei Assamstadt, Main-Tauber-Kreis

Siehe auch:
 Strutbach
 Strütbach
 Struthgraben